Mónica García puede hacer referencia a:
 Mónica García Pérez, actriz española.
 Mónica García Gómez, política y anestesióloga española.